Ро́тики (Antirrhinum L.), рід однорічних рослин з родини подорожникових з цілими або лопатевими листками. Рід містить приблизно 20 видів, які мають Середземноморське поширення; втім деякі види вирощують як декоративні за межами їхнього первинного ареалу.

В Україні — 2 види: ротики дикі (Antirrhinum oronthium L.), ростуть як бур'ян на полях і рідко серед чагарників; ротики садові (Antirrhinum majus L.), різнокольорові.

Ротики часто культивують як декоративну рослину, іноді вони дичавіють.

Види 

 Antirrhinum australe
 Antirrhinum barrelieri
 Antirrhinum braun-blanquetii
 Antirrhinum breweri
 Antirrhinum charidemi
 Antirrhinum cornutum
 Antirrhinum costatum
 Antirrhinum coulterianum
 Antirrhinum cyathiferum
 Antirrhinum graniticum
 Antirrhinum grosii
 Antirrhinum hispanicum
 Antirrhinum kelloggii
 Antirrhinum kingii
 Antirrhinum latifolium
 Antirrhinum leptaleum
 Antirrhinum lopesianum
 Antirrhinum majus
 Antirrhinum meonanthum
 Antirrhinum microphyllum
 Antirrhinum molle
 Antirrhinum multiflorum
 Antirrhinum nuttallianum
 Antirrhinum ovatum
 Antirrhinum pertegasii
 Antirrhinum pulverulentum
 Antirrhinum sempervirens
 Antirrhinum siculum
 Antirrhinum subbaeticum
 Antirrhinum subcordatum
 Antirrhinum valentinum
 Antirrhinum vexillocalyculatum
 Antirrhinum virga
 Antirrhinum watsonii

Література 
 
 
 

Подорожникові
Роди квіткових